Alcides Araújo Alves noto come Alcides – calciatore brasiliano
 Álvaro Araújo – politico colombiano
 Armindo Araújo – pilota automobilistico portoghese
 Denílson de Oliveira Araújo noto come Denílson – calciatore brasiliano
 Fernando de Araújo – politico est-timorese
 Eugênio de Araújo Sales – cardinale e arcivescovo brasiliano
 Gustavo Lazzaretti de Araújo noto come Gustavo – calciatore brasiliano
 Ilan Araújo Dall'Igna noto come Ilan – calciatore brasiliano
 José Carlos da Costa Araújo noto come Zé Carlos – calciatore brasiliano
 José Eduardo de Araújo noto come Zé Eduardo – calciatore brasiliano
 Joubert Araújo Martins noto come Beto – calciatore brasiliano
 Leonardo Nascimento de Araújo noto come Leonardo – calciatore, dirigente sportivo e allenatore di calcio brasiliano
 Manuel de Araújo Porto-Alegre – scrittore e artista brasiliano
 María Consuelo Araújo Castro – politica colombiana
 Mário de Araújo Cabral – pilota automobilistico portoghese
 Márcio Araújo – giocatore di beach volley brasiliano
 Oélilton Araújo dos Santos noto come Etto – calciatore brasiliano 
 Rafael Paulo de Lara Araújo – cestista brasiliano
 Raffael Caetano de Araújo noto come Raffael – calciatore brasiliano
 Ronald Araújo – calciatore uruguaiano
 Ronny Heberson Furtado de Araújo noto come Ronny – calciatore brasiliano
 Saulo Araújo Fontes noto come Saulo – calciatore brasiliano
 Serafim Fernandes de Araújo – cardinale e arcivescovo brasiliano
 Taís Araújo – attrice brasiliana
Taurino Araújo – giurista, politico e scrittore brasiliano
 Telmário de Araújo Sacramento noto come Dinei – calciatore brasiliano
 Vinícius Araújo – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Araujo